Det filippinska drakbåtslandslaget består av Filippinernas bästa drakbåtspaddlare.

Seniorlandslaget

Lista över medaljer Filippinerna har tagit vid drakbåtsmästerskap.

ICF-VM

IDBF-VM

Se även 
Drakbåt
International Dragon Boat Federation
International Canoe Federation

Referenser

Noter 

Kanotsport
Drakbåt